ITA All-American Championships steht für:

 ITA Women’s All-American Championships, Damenturnier im College Tennis
 ITA Men’s All-American Championships, Herrenturnier im College Tennis